Matías hace referencia a varios artículos:

 Matías (nombre), nombre español.
 Camino de Matías, ruta de senderismo en Alemania.
 Municipio de San Matías Tlalancaleca, en Puebla, México.
 Realejo-San Matías, barrio de Granada.
 San Matías